

Patronyme 

 David Trueba (1969-) ; journaliste et écrivain espagnol ;
 Fermín Trueba (1914-2007) ; ancien coureur cycliste espagnol ;
 Fernando Trueba (1955-) ; réalisateur, producteur et scénariste espagnol ;
 Vicente Trueba (1905-1986) ; ancien coureur cycliste espagnol.